Ко́кон:
 Кокон — плотно сплетённая из шелкоподобных нитей оболочка, которой окружают себя личинки насекомых и пауков перед вступлением в стадию куколки.
 Кокон — фантастический художественный фильм (США, 1985).
 Кокон (др. названия: «Щит», «Барьер») — фантастический роман американского писателя-фантаста Пола Андерсона.
 Кокон — альбом Инны Желанной.
 Кокон: Возвращение — кинофильм, продолжение фильма «Кокон» (США, 1988).

Фамилия 
 Кокон, Янник (род. 1986) — французский фигурист.

См. также 
 Куколка — стадия развития насекомых.
 Кокона (значения)